Бабенков — фамилия и топоним. Известные носители:

 Бабенков, Александр Илларионович (1931—1995) — слесарь-инструментальщик, Герой Социалистического Труда.
 Бабенков, Олег Михайлович (род. 1985) — российский футболист.

Топоним 
 Бабенков — хутор в Максимовском сельском поселении Шебекинского района Белгородской области.

См. также